Haslhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Haslhofer (1927–2013), österreichischer Handwerker, Chemiearbeiter, Betriebsrat und Kommunalpolitiker
 Norbert Haslhofer (* 1965), österreichischer Rechtsanwalt, Strafverteidiger und Autor, sowie ehemaliger Staatsanwalt und Richter

Siehe auch:
 Haslhof